

Codici 
 FMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flamengo (Costa Rica)

Armi 
Fixed Machine Gun – Una mitragliatrice fissa